Цесе́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Цесевич, Владимир Платонович (1907—1983) — советский и украинский астроном.
 Цесевич, Платон Иванович (1879—1958) — русский и советский оперный певец, отец В. П. Цесевича.